Papa-formiga(s) é um vernáculo usado para se referir a:
Na Ornitologia:
 várias espécies de aves da família Thamnophilidae;
 espécie Jynx torquilla, especialmente em Portugal;
Na Mastozoologia:
 várias espécies de mamíferos da família Myrmecophagidae;
 espécie Orycteropus afer;

Desambiguações de animais